Santoro – cognome italiano
 Santoro – prenome italiano
 Palazzo Santoro – palazzo storico di Salerno

Pagine correlate 
 Santori